Carlo Girardelli – imprenditore e politico italiano
Marc Girardelli – ex sciatore alpino austriaco naturalizzato lussemburghese
Valter Girardelli – ammiraglio italiano